Халютино — название населённых пунктов в России:

 Халютино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Халютино — деревня в Оленинском районе Тверской области.